Saint Marys Township, St. Mary Township ou 

  du comté de Wake en Caroline du Nord.
 St. Mary's Township du comté de Hancock dans l'Illinois.
  du comté d'Adams dans l'Indiana.
  du comté d'Auglaize dans l'Ohio.
  du comté de Waseca dans le Minnesota.
 Saint Mary's Township du comté de Perry dans le Missouri.

Homonymie de townships